Pocono Organics CBD 325 var ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som kördes över 130 varv (325 miles, 523,036 km) på den 2,5 mile långa triovalbanan Pocono Raceway i Long Pond i Pennsylvania i USA. Loppet kördes 1982-2021 och ersatte det 500-mileslopp som kördes på Texas World Speedway 1969-1981. Loppet ersattes i sin tur 2022 av Enjoy Illinois 300 som avgörs på World Wide Technology Raceway. Det var ett av två Nascar Cup Series-lopp som årligen körs på banan, det andra är Explore the Pocono Mountains 350 som körs än i dag (2022). Racedistansen var ursprungligen 500 miles men kortades 2012 till 400 miles samt till 325 miles 2020.

Tidigare namn 
 Van Scoy Diamond Mine 500 (1982–1985)
 Miller High Life 500 (1986–1989)
 Miller Genuine Draft 500 (1990)
 Champion Spark Plug 500 (1991–1993)
 UAW-GM Teamwork 500 (1994–1996)
 Pocono 500 (1997–2009)
 Gillette Fusion ProGlide 500 (2010)
 5-hour Energy 500 (2011)
 Pocono 400 Presented by #Nascar (2012)
 Party in the Poconos 400 Presented by Walmart (2013)
 Pocono 400 (2014, 2018-2019)
 Axalta "We Paint Winners" 400 (2015–2016)
 Axalta presents the Pocono 400 (2017)
 Pocono Organics 325 (2020)

Tidigare vinnare 

  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet kortat på grund av regn samt mörker på oupplyst bana.
  – Loppet förlängt enligt Nascar:s regel om att ett lopp inte kan avgöras bakom säkerhetsbilen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Sport i Pennsylvania
Motorsportevenemang i USA